Le district de Yinzhou (银州) est une subdivision administrative de la province du Liaoning en Chine ;
 Le district de Yinzhou (鄞州) est une subdivision administrative de la province du Zhejiang en Chine.

Homonymie de toponyme